Castrillo de Onielo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo de Onielo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Castrillo de Onielo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar